Amerikai Egyesült Államok
 Bowers (Delaware)
 Bowers (Indiana)
 Bowers (Pennsylvania)
 Bowers (Wisconsin)